Аллара () — топоним в России якутского происхождения.

 Аллара — река, левый приток р. Мюрюле, координаты 65°41'	140°33’.
 Аллара — река, левый приток р. Индигирка, координаты 65°21'	143°06’.
 Аллара — река, правый приток р. Олёнг-Оттох, координаты 59°54'	130°45’.
 Аллара — озеро, на левом берегу р. Кончагай, координаты 65°11'	147°12’.

Примечания